Springboro kan syfta på:

 Springboro, Ohio
 Springboro, Pennsylvania